Neipp ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Neipp (1939–2019), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der RAG AG von 1995–1999
 Karin Neipp (* 1947), hessische Politikerin (CDU)
 Volker Neipp (* 1969), deutscher Autor, Studienreiseleiter und Musiker
 Wolfgang Neipp (* 1961) deutscher Fußballspieler der 1980er Jahre